Чемпіонат Шотландії з футболу 1917—1918 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 18 серпня 1917 та фінішував 20 квітня 1918. Це 28-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій дев'ятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Перед стартом чемпіонату зі змагань через фінансові труднощі викликані 1-ю світовою війною знялись клуби Абердин, Данді та Рейт Роверз. Лігу поповнив клуб «Клайдбанк».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1918
Шотландія
Шотландія